Prin eroziune se poate înțelege:

 eroziunea solului un proces complex de roadere și de săpare a scoarței terestre prin acțiunea unor agenți externi; rezultatul acestui proces, erodare și iau naștere roci sedimentare sau unele forme de relief ca defileu, chei. 
 eroziunea (hidraulică) un proces de roadere a unor corpuri solide pe (sau prin) care curge un fluid.
 eroziune (medicină) o ulcerație ușoară, superficială a pielii sau a mucoaselor, cauzată de agenți fizici, chimici, mecanici sau apărută în urma unei inflamații; excoriație.
 eroziune electrică (inginerie) o tehnologie de prelucrare neconvențională, ce se realizează prin descărcarea în scânteie și topirea materialelor dure și foarte dure care nu pot fi prelucrate prin tehnologii clasice de așchiere sau deformare plastică.

Legături externe

Vezi și 
 Dezagregare
 Frecare